Гранриё:

 Гранриё — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Гранриё, Филипп (род. 1954) — французский кинорежиссёр.